Ɬ, ɬ может обозначать:
  — буква расширенной латиницы, использующаяся в алабамском языке (используется только строчной вариант буквы — ɬ).
 Глухой альвеолярный латеральный спирант — звук международного фонетического алфавита.